Факультативный референдум (; , , ) — разновидность референдума, приём прямой демократии в Швейцарии и Лихтенштейне. Он позволяет гражданам отвергать законы, принятые законодательными и/или исполнительными органами на федеральном, кантональном или муниципальном уровне. 

На федеральном уровне голосование организуется по каждому закону, который собрал 50 тыс. подтверждённых подписей его противников в течение 100 дней со дня его публикации Национальным советом. Кроме этого, факультативный референдум может быть потребован минимумом восемью кантонами (т. н. «кантональный» референдум).

В отличие от обязательного референдума сбор подписей является необходимым условием для его проведения. Для одобрения факультативного референдума достаточно большинства голосов избирателей в отличие от обязательного референдума, который требует двойного большинства: избирателей и кантонов.

История 
Факультативные референдумы были введены в 1874 году после давления гражданских движений. Впервые такие референдумы были проведены 23 января 1875 года.

Результаты факультативных референдумов

См. также 
 Обязательный референдум
 Народная инициатива (Швейцария)

Примечания

Литература 
 Vincent Golay and Mix et Remix, Swiss political institutions, Éditions loisirs et pédagogie, 2008. .

Ссылки 
 
 

Политика Швейцарии
Референдумы в Швейцарии